Het ATP-toernooi van Rome 2009 (met de officiële naam Internazionali BNL d'Italia) werd gespeeld van 25 april tot en met 3 mei 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2009 trok 160.826 toeschouwers. Het mannentoernooi trok 109.989 toeschouwers, terwijl het vrouwentoernooi 50.837 toeschouwers trok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links

Referenties 

Rome
ATP-toernooi van Rome